Австрия участвовала во всех Олимпийских играх современности, пропустив только Игры 1920 года в Антверпене, на которые она не была допущена из-за участия в Первой мировой войне на стороне Центральных держав. Австрия дважды принимала Олимпийские игры: в 1964 и 1976 годах, обе Олимпиады прошли в городе Инсбрук.

За время выступления на Олимпийских играх австрийские спортсмены завоевали 94 медали на летних Играх и 232 медали на зимних Олимпийских играх. Больше всего наград австрийцы завоевали в соревнованиях по горнолыжному спорту (в этом виде они являются лидерами среди всех стран в истории Олимпийских игр). Австрия — одна из трёх стран наряду с Норвегией и Лихтенштейном, чьи спортсмены выиграли на зимних Олимпиадах больше наград, чем на летних. Австрийцы только в горнолыжном спорте выиграли больше медалей, чем во всех летних видах спорта вместе взятых. По итогам зимних Олимпиад австрийцы 4 раза занимали место в тройке лучших общего неофициального зачёта: второе место в 1956 и 1964 годах, а также третье место в 1924 и 2006 годах. На зимних Играх австрийцы ни разу не оставались без наград (даже на провальной для себя Олимпиаде 1984 года в Сараево австрийцы сумели выиграть одну бронзу), тогда как летом такое случалось дважды — в 1964 году в Токио и в 2012 году в Лондоне.

Австрийский олимпийский комитет был образован в 1908 году, и признан МОК в 1912 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

Австрийские спортсмены, выигравшие не менее 3 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Австрии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com 
 Австрия на сайте Международного олимпийского комитета 
 Олимпийский комитет Австрии